AAFP steht für:

 American Academy of Family Physicians
 American Academy of Forensic Psychology
 Association of Austrian Filmproducers

AAFP